Wilhelmstraße (Berlin-Mitte), een straat in de Berlijnse stadsdelen Mitte en Kreuzberg
Wilhelmstraße (Berlin-Spandau), een straat in het Berlijnse stadsdeel Spandau
Wilhelmstraße (Wiesbaden), een luxe winkelstraat in Wiesbaden